Коныртобе — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Коныртобе — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Коныртобе — аул в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Коныртобе — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

Другие объекты 
 Коныртобе — могильник в Отрарском районе Туркестанской области.
 Коныртобе — холм в Шахтинске (Карагандинская область).